Rajd Portugalii był 4. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2012. Rajd odbył się w dniach 29 marca – 1 kwietnia, jego bazą było miasto Faro. Rajd był także 3. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Zgodnie z prowizorycznymi wynikami rajd wygrał Mikko Hirvonen, jednak został on zdyskwalifikowany za zamontowanie w jego samochodzie niehomologowanego sprzęgła. W związku z tym zwycięzcą rajdu został Mads Østberg, dla którego była to pierwsza wygrana w karierze. Drugie miejsce zajął Jewgienij Nowikow, a trzeci był Petter Solberg. Sébastien Loeb zakończył rajd na trzecim odcinku specjalnym po wypadku, w którym została uszkodzona klatka bezpieczeństwa, przez co nie był możliwy powrót do ścigania w Rally2.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 4 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2012
Portugalia
2012 w Portugalii